Massís d'Anaga, formació muntanyenca al nord-est de l'illa de Tenerife
 Cap d'Anaga, punta del nord-est de l'illa de Tenerife
 districte d'Anaga, districte de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, Canàries)
 Regne d'Anaga un dels 9 regnes governats per menceys en que estava dividida l'illa de Tenerife abans de la conquesta
 Parc Rural d'Anaga un espai natural protegit localitzat al Massís d'Anaga
 Península d'Anaga situada en el nord-est de l'illa de Tenerife